A Liga Celta de Rugby de 2011-12 ou RaboDirect Pro12 2011-12 foi a XI temporada torneio europeo do rugby da Celtic League e a primeira com RaboDirect como patrocinador do título. 
A Celtic League que envolve 4 times provinciais da Irlanda, 4 times regionais do País de Gales, 2 times super-distritais da Escócia e 2 equipes da Itália (uma franquia regional e um clube).
O vencedor foi o time galês Ospreys, da cidade de Swansea, que ganhou o 4º título.

Equipes

Fórmula de disputa

Os 12 times se enfrentam em turno e returno, e os 4 melhores colocados avançam às semifinais, que serão disputadas em partidas únicas, na casa dos times de melhor campanha. A grande final será jogada também na casa do time de melhor campanha.

1a fase

Classificação

Semifinais

Final

Campeão

Ver também 
 Liga Celta de Rugby

Ligações externas
 http://www.rabodirectpro12.com/ site oficial

2012 no rugby